En procédure civile ou en procédure pénale, l'expertise judiciaire réfère au rôle de témoin expert de l'expert judiciaire.   
En droit pénal, l'expertise judiciaire peut s'entendre au sens de la criminalistique.

Expertise